В соревнованиях по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх 2018 года могли принять участие 180 спортсменов, для участия в соревноваться в четырнадцати дисциплинах. Каждая страна могла быть представлена не более чем 10 мужчинами и 10 женщинами.

Правила квалификации 
Отбор на Олимпийские игры осуществляется по кубковым очкам, а также лучшему времени на каждой дистанции, показанному спортсменом на одном из четырёх этапов Кубка мира. По результатам квалификации для участия в Играх будут допущены 180 конькобежцев (100 мужчин и 80 женщин), выполнивших квалификационные критерии. Если по итогам отборочных стартов не наберётся достаточно спортсменов одного пола, то оставшиеся нераспределённые квоты перейдут конькобежцам другого пола. Предварительный список будет опубликован 27 декабря.

Максимальные квоты

Квалификационные критерии

Квалификационный период
В зачёт спортсменам идут результаты, показанные соревнованиях, проходящих под эгидой ISU.

Возрастные ограничения
Для конькобежцев, отобравшихся на Игры, установлен минимально разрешённый возраст. Не смогут принять участие в Играх спортсмены, рождённые после 30 июня 2002 года.

Квалифицированные страны 
Если страна смогла завоевать квоты во всех дисциплинах, то ей разрешается выставить на Игры по 10 мужчин и женщин. Для остальных Национальных олимпийских комитетов (НОК) установлены ограничения в 8 конькобежцев каждого пола, сумевших выполнить квалификационные нормативы.

Ссылки 
  Правила квалификации  
 Распределение квот 

Квалификация на зимние Олимпийские игры 2018